Акт о престолонасле́дии или Акт об устрое́нии () — законодательный акт, принятый парламентом Англии в 1701 году, лишивший католическую мужскую линию Стюартов прав на престол в пользу протестантки Софии Ганноверской и её потомков.

Полное название — «Акт о дальнейшем ограничении власти монарха и наилучшей охране прав и свобод подданных», Акт называют также «Билль…» или «Закон о престолонаследии в Англии». Это одна из частей британской Конституции — наряду с Хабеас корпус актом и Биллем о правах 1689 года.

Исторический контекст 
Акт был принят в царствование короля-протестанта Вильгельма III Оранского, непосредственной преемницей которого была его свояченица Анна. Все дети Анны умерли во младенчестве или в детстве, последний, 11-летний герцог Глостерский, скончался в 1700 году. Эта смерть ставила неизбежный вопрос о дальнейшем престолонаследии, поскольку все ближайшие родственники дома Стюартов были католиками. Общественное мнение в Англии и Шотландии было категорически против занятия престола католиками: это могло привести к ликвидации завоеваний Славной революции 1688 года, тем более что ближайшим претендентом был единокровный брат Анны — сын изгнанного во Францию Славной революцией Якова II. В условиях Войны за испанское наследство живший во Франции претендент «Яков III» находился в лагере врагов Англии и пользовался поддержкой Людовика XIV.

Генеалогическое древо

Правила престолонаследия 
В соответствии с Актом монархом в Англии (а затем, с 1707 года, и в Великобритании) могло быть только лицо, состоящее в евхаристическом общении с Англиканской Церковью. От престолонаследия отстранялись:
 лица католического вероисповедания,
 лица, вступившие в брак с католиками, а также
 нисходящее потомство тех и других.

В соответствии с Актом после будущей королевы Анны от престола были последовательно отстранены:
 её брат Яков (Старый претендент),
 принцы Савойского дома — потомки Генриетты, герцогини Орлеанской, дочери Карла I,
 принцы Пфальцского дома — потомки сыновей Елизаветы, дочери Якова I.

В соответствии с актом преемницей Анны была назначена её двоюродная тётка — самая младшая дочь Елизаветы Пфальцской — София Ганноверская, вдова протестантского ганноверского курфюрста Эрнста Августа. Но София умерла за месяц с небольшим до Анны, и на британский престол вступил её сын, ганноверский курфюрст Георг I. Таким образом, Великобритания вступила в личную унию с Ганновером под властью Ганноверской династии (Вельфов).

Другие правовые положения 
Помимо определения порядка престолонаследия в Акте было закреплено, что по королевскому помилованию нельзя приостанавливать производство по возбуждённому палатой общин обвинению, а в судебной системе была провозглашена несменяемость судей (невозможность их смещения со своей должности по распоряжению монарха; снятие с должности совершившего проступок судьи стало возможным лишь по решению обеих палат парламента).

Пересмотр Акта о престолонаследии 
В апреле 2013 года британский парламент принял новую редакцию Акта о престолонаследии. В ней устраняется положение о приоритете мужчин перед женщинами в очереди престолонаследников по одной линии родства (младшего брата перед старшей сестрой) и устанавливается принцип старшинства в качестве единственного. Таким образом, в Великобритании вместо кастильской системы престолонаследия утвердилась шведская. Кроме того, из новой редакции акта о престолонаследии изъято положение об отстранении от престолонаследия лиц, вступивших в брак с католиками, и их потомства.

Примечания 

Законодательство XVIII века
Престолонаследие
Акты парламента Англии
Появились в 1701 году
1701 год в Великобритании